

Astronomia
 4777 Aksenov – asteroide della fascia principale

Persone
 Jurij Aksënov – ex calciatore russo naturalizzato kazako
 Sergej Aksënov – politico russo
 Vasilij Pavlovič Aksënov – scrittore russo
 Vladimir Viktorovič Aksënov – cosmonauta sovietico